Константин Иванович Зародов (1920—1982) — советский политический деятель,  и ; доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1980).

Биография 
Родился 1 ноября 1920 года в деревне Слобода Вологодской губернии, русский.

Участник Великой Отечественной войны, в 1939—1946 годах служил в Военно-морском флоте: в 1939 году — моряк, с 1941 года — морской пехотинец, комсорг отряда 12-й бригады морской пехоты. Член ВКП(б) с 1940 года. В 1941—1944 годах защищал Заполярье, был участником десантных операций Северного флота, в частности — комсоргом десантного отряда при высадке на мыс Пикшуев в 1942 году.

С 1946 года находился на комсомольской и журналистской работе. В октябре 1947 — мае 1950 секретарь Вологодского обкома ВЛКСМ. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (заочно) в 1951 году и Академию общественных наук при ЦК КПСС в 1954 году. В 1956—1961 годах работал в аппарате ЦК КПСС.

В 1961—1965 годах — главный редактор газеты «Советская Россия», в 1965—1968 годах — первый заместитель главного редактора газеты «Правда», в 1968—1982 годах — шеф-редактор журнала «Проблемы мира и социализма». Кандидат в члены ЦК КПСС в 1966—1982 годах. Был делегатом XXII, XXIII, XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС.

Был автором ряда публикаций, среди которых:
 Ленинская газета «Пролетарий» (1905 г.). — М.: Госполитиздат, 1955.
 Ленинская теория перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. — М.: Знание, 1956.
 О своеобразии форм перехода различных стран к социализму. — М.: Госполитиздат, 1956.
 Как идет мировой революционный процесс. — М.: Сов. Россия, 1964.
 Три революции в России и наше время. — М.: Мысль, 1975.

Умер 16 апреля 1982 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (9 участок,

Награды и звания 
 орден Ленина (04.05.1962)
 орден Октябрьской Революции (13.09.1978)
 орден Трудового Красного Знамени (28.10.1948; 30.10.1970)
 медали
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1980)

Примечания

Ссылки 
 ОТКЗ48 

Моряки Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Доктора исторических наук
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ